K-1, een vechtsportorganisatie;
 Een vorm van vitamine K;
 "K1" is ook de naam van de Olympische eenpersoonskajakklasse voor lijnwedstrijden;
 K1 (spoorwegrijtuig), spoorwegrijtuig van de NMBS;
 K1 (tank), een Zuid-Koreaanse tank;